Oceanograf – specjalista zajmujący się oceanografią
 RV Oceanograf – oceanograficzny statek badawczy należący do Uniwersytetu Gdańskiego